El Torneig de Delray Beach 2021, conegut oficialment com a Delray Beach Open 2021 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 13 de gener de 2021 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
ATP Tour 2021